Долец (Силистренская область) — село в Болгарии. 
 Долец (Тырговиштская область) — село в Болгарии.